Ameaça de morte
Crime de ameaça
Ameaça (Marvel Comics) - personagem dos quadrinhos

Desambiguação